Stora Ängskär kan syfta på följande platser:

Sverige 

 Stora Ängskär, ö i Ängskärs skärgård, Norrtälje kommun,

Åland 

 Stora Ängskär (Brändö, Åland),